Michael Alex Conley sr. (n. 1962), campione olimpico 1992 nel salto triplo
Michael Alex Conley jr. (n. 1987), figlio del precedente e cestista dell'NBA